Die Saison 2017/18 ist die neunte Spielzeit der zweithöchsten Fußballspielklasse in Mexiko seit Bestehen der Liga de Ascenso, die seit Sommer 2013 die offizielle Bezeichnung Ascenso MX trägt.

Veränderungen 
Während die Vorsaison von 18 Mannschaften bestritten wurde, erfolgte im Sommer 2017 die Reduzierung der Liga auf 16 Teilnehmer, wie auch in der Saison 2015/16 üblich.

Grund für die Reduzierung war, dass die Lobos de la BUAP zwar am Ende der Vorsaison in die erste Liga aufstiegen und die Loros de Colima in die dritte Liga abstiegen, es auf der anderen Seite aber keinen Auf- und Absteiger gab, der seinen Platz in der zweiten Liga einnahm. Der Erstliga-Absteiger Chiapas FC zog sich aufgrund von finanziellen Problemen in die dritte Liga zurück und der Drittliga-Aufsteiger Tlaxcala FC nahm seinen Aufstieg nicht wahr, weil er über keinen zweitligatauglichen Spielort verfügt.

Außerdem nicht mehr in der Liga vertreten ist der Coras FC Deportivo Tepic, dessen Lizenz an ein neu gegründetes Franchise mit Namen Atlético Zacatepec veräußert wurde. Dieses ersetzt das am Saisonende ausgeschiedene Konstrukt mit der Bezeichnung Zacatepec Siglo XXI, die beide in der Tradition des zweifachen mexikanischen Meisters Club Deportivo Zacatepec stehen. Wieder dabei ist der erst 2013 gegründete Verein Atlético San Luis, der sich am Ende der Saison 2015/16 für eine Spielzeit aus der Liga zurückgezogen hatte.

Der Unglücksrabe 
Die Saison begann am Freitag, 21. Juli 2017 mit der Begegnung zwischen dem CF Atlante und den Cafetaleros de Tapachula (4:1). Das erste Tor der neuen Zweitliga-Saison erzielte Lizandro Echeverría, der die Gastgeber bereits in der ersten Minute mit 1:0 in Führung brachte und in der zwölften Minute den Treffer zum 2:0 folgen ließ. Der zweifache Torschütze musste seinen Erfolg jedoch teuer bezahlen, weil Echeverría bei seinem zweiten Treffer so unglücklich gegen den Torpfosten prallte, dass er sich einen Bruch im rechten Fuß zuzog und deshalb für mehrere Monate ausfiel.

Liguillas der Apertura 2017

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 
Während in den vorherigen Runden bei Torgleichheit die Auswärtstorregel zur Ermittlung des Siegers herangezogen wurde, gilt diese im Finale nicht. Im Finale wurde nach der Verlängerung ein Elfmeterschießen erforderlich, das die Alebrijes mit  für sich entscheiden konnten.

|}

Liguillas der Clausura 2018

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Tabellen

Abschlusstabelle der Apertura 2017 

|}

Abschlusstabelle der Clausura 2018 

|}

Kreuztabelle 2017/18 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, eine Kurzbezeichnung für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gesamtsaisonfinale 
In den Gesamtsaisonfinals standen sich Alebrijes Oaxaca (Meister der Apertura) und Cafetaleros Tapachula (Meister der Clausura) gegenüber. Nachdem die Cafetaleros das am 5. Mai 2018 ausgetragene Heimspiel bereits mit 5:1 gewonnen hatten, nutzte den Alebrijes eine Woche später ihr knapper 2:1-Sieg nichts, so dass die Cafetaleros die Spielzeit als Gesamtsieger beendeten. Dennoch durften sie als nicht-zertifiziertes Team den auf sportlichem Wege erreichten Aufstieg in die Liga MX nicht wahrnehmen und sind daher auch in der Saison 2018/19 in der zweiten Liga vertreten.

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18